Шеймус Хаджи (, род. 30 декабря 1968) — британский музыкальный продюсер, диджей. Некоторые источники упоминают о его индийском, ирландском и/или иранском происхождении. Владеет собственным музыкальным порталом «Big Love». Настоящую популярность Хаджи приобрел после выхода его кавер-ремикса на песню «Last Night a DJ Saved My Life» группы Indeep, который занял 69-ую позицию в списке «UK Singles Chart» и первую позицию в «UK Dance Chart».

В основном, Шеймус занимается созданием ремиксов на треки известных исполнителей, в числе которых Мэрайя Кэри, Моби, Рианна, Мика, Ройзин Мерфи, Scissor Sisters, Ke$ha и многие другие. Примечательно, что большинство его ремиксов впоследствии считались оригинальной версией композиции, как это было, к примеру, с синглом «Boogie 2Nite» группы Booty Luv, который достиг второй позиции в одном из Великобританских танцевальных чартов.

Биография

Начало пути 
В шестнадцатилетнем возрасте Шеймус уже играет сеты в качестве ди-джея в баре под названием «South London Soundsystem». Его стиль можно охарактеризовать как смесь примитивной хаус-музыки с соулом и хип-хопом. Со временем, набираясь опыта, Хаджи выпускает свой первый сингл «The Big Bang Theory» в звукозаписывающей студии Kult Records. Вдохновившись успехом винила, Хаджи превращает заголовок трека в псевдоним. Под именем Big Bang Theory в 1998-м году на Лондонском лейбле Slip 'n' Slide, известным как «трамплин» для молодых хаус-продюсеров (в своё время именно на этом лейбле начинали карьеру Робби Ривера и Иан Кэри), выпускает миньон «All Nite EP».

Big Love 
«Big Love» — звукозаписывающий лейбл, основанный в 2002-м году Шеймусом Хаджи и одним из основателей Defected, Джанет Белл. Фактически первым релизом была его совместная работа с Полом Эмануелем, «Beat Goes On», под псевдонимом 11th Dimension. На сегодняшний момент на лейбле более 70 релизов, хэдлайнерами по-прежнему остаются Хаджи и Эмануэль. Кроме того, Хаджи выступал под псевдонимами Get This!, Heart & Soul и Mekkah, вполне возможно, для того, чтобы представить новый лейбл с разнообразных сторон:проект Mekkah делает упор на вокал, в то же время 11th Dimension - на агрессивный, футуристический звук.

Дискография

Синглы

Выпущенные под реальным именем

Ремиксы

Примечания 

Музыкальные продюсеры Великобритании